Лох:

 Маслинка або лох () — рід дерев і кущів родини маслинкових.
 Лох — самець лосося у період нересту.
 Лох — село в Саратовській області, Росія.
 Лох — жаргонний вислів, що позначає простака, який дозволяє себе обманювати, потенційну жертву злочинця.
 Лох () — шотландська назва прісного озера або глибокої морської затоки:
 Лох-Дерн
 Лох-Дун
 Лох-Катрін
 Лох-Лінні
 Лох-Ломонд
 Лох-Лохі
 Лох-Маск
 Лох-Морлих
 Лох-Ней
 Лох-Несс
 Лох-Раннох
 Лох-Таммел
 Лох-Том
 Лох-Тей
 Лох-Фойл
 Лох — бойовий підрозділ в армії Александра Македонського.
 Фелікс Лох — німецький саночник, олімпійський чемпіон

Див. також 
 Лохії — виділення з піхви в післяпологовому періоді, що містять кров, слиз і частинки маткових тканин.

Примітки